Roggebotsluis (sluis), sluis tussen Kampen en Dronten
Roggebotsluis (gehucht), gehucht in de gemeente Dronten